Алекса́ндра Серге́евна Дани́лова (3 декабря 1918, Краснокутск — 20 апреля 2004, Москва) — советская и российская актриса театра и кино. Заслуженный работник культуры РСФСР (1974).

Биография 
Александра Данилова родилась 3 декабря 1918 года в Краснокутске.

В 1937 году поступила во ВГИК и уже на первом курсе была замечена известным режиссёром Сергеем Эйзенштейном, который пригласил её на небольшую роль в свой фильм «Александр Невский». Александра окончила вуз в 1941 году, за несколько дней до начала войны. Затем, с началом войны, как и многие актёры, была эвакуирована в Алма-Ату, где работала на Центральной объединённой киностудии (ныне — Казахфильм), снималась в небольших ролях и эпизодах.

Вернувшись в Москву, в 1944 году была зачислена в штат киностудии «Мосфильм» и Театра-студии киноактёра. В последнем Александра Данилова вела шефскую работу, организовывала концерты и творческие встречи, за что в 1974 году получила звание Заслуженного работника культуры.

За свою кинокарьеру длиной в 56 лет Александра Данилова снялась более чем в 120 фильмах, однако в подавляющем большинстве случаев играла второстепенные и эпизодические роли, зачастую её даже не указывали в титрах.

Скончалась в Москве 20 апреля 2004 года на 86-м году жизни, похоронена на Преображенском кладбище (участок № 23).

Карьера

Роли в театре 
 «Заступница» — няня Лермонтова

 Фильмография 

 Начало карьеры 
  — Александр Невский — Василиса, псковитянка
  — Минин и Пожарский — эпизод
 1939 — Степан Разин — Фима
  — Бабы — член рыболовецкой бригады (в титрах не указана)
 1940 — На путях (к/м) — Наташа
 1940 — Суворов — эпизод (в титрах не указана)
  — Боевой киносборник № 6 — молодайка (в новелле «Пир в Жмуринке»)
 1941 — Мы ждём вас с победой — девушка
 1941 — Свинарка и пастух — девушка (в титрах не указана)
  — Боевой киносборник № 12 — мать (в новелле «Сын бойца»)
 1942 — Котовский — певица в театре
 1942 — Секретарь райкома — партизанка
 1942 — Убийцы выходят на дорогу — партизанка
  — Актриса — медсестра (в титрах не указана)
 1943 — Воздушный извозчик — Нина, жена лётчика (в титрах не указана)
 1943 — Во имя Родины — Шура, связистка
 1943 — Кутузов — Василиса Кожина
 1943 — Она защищает Родину — пленная
  — В 6 часов вечера после войны — зенитчица (в титрах не указана)
 1944 — Иван Никулин — русский матрос
 1944 — Свадьба — прачка, выглядывающая из окна (в титрах не указана)

1946—1959 
  — Клятва — дама в санях (в титрах не указана)
 1946 — Первая перчатка — болельщица (в титрах не указана)
  — Весна — ассистентка гримёрши (в титрах не указана)
  — Кубанские казаки — колхозница (в титрах не указана)
 1949 — Падение Берлина — председатель цехкома (в титрах не указана)
 1949 — У них есть Родина — ткачиха (в титрах не указана)
  — Заговор обречённых — депутат парламента от Компартии (в титрах не указана)
  — Возвращение Василия Бортникова — Прасковья (в титрах не указана)
  — Анна на шее — дама в кокошнике на благотворительном обеде (в титрах не указана)
 1954 — Море студёное — Настя Химкова
  — Илья Муромец — мать Василисы
  — Жених с того света — Вера Анатольевна, служащая КУКУ
 1958 — Звероловы — жена охотника (в титрах не указана)
 1958 — Стучись в любую дверь — секретарша
  — Баллада о солдате — деревенская женщина (в титрах не указана)
 1959 — Василий Суриков — няня (в титрах не указана)
 1959 — Муму — прачка
 1959 — Первый день мира — Александра, военный врач
 1959 — Сверстницы — уборщица в метро (в титрах не указана)

1960—1969 
  — Месть (к/м) — горожанка (в титрах не указана)
 1960 — Первое свидание — общественница (в титрах не указана)
 1960 — Хлеб и розы — Прасковья
 1960 — Шумный день — Таисия Николаевна
  — Друг мой, Колька! — Зиночка, диспетчер автобазы (в титрах не указана)
 1961 — Казаки — мать Лукашки
 1961 — Музыка Верди (к/м) — эпизод
 1961 — Нахалёнок — секретарь собрания
  — На семи ветрах — женщина в бомбоубежище (в титрах не указана)
 1962 — Павлуха — рыбачка
 1962 — Суд — жительница деревни
 1962 — Третий тайм — мать Саши
  — Большие и маленькие — сотрудница Соколова (в титрах не указана)
 1963 — Если ты прав… — тётя Алёши
 1963 — Секретарь обкома — приглашённая в Кремль (в титрах не указана)
  — Вызываем огонь на себя — жительница деревни (только во 2-й серии)
 1964 — Метель — экономка
 1964 — Непрошенная любовь — казачка
  — Время, вперёд! — эпизод
 1965 — Звонят, откройте дверь — хозяйка квартиры (в титрах не указана)
 1965 — Мы, русский народ — провожающая (в титрах не указана)
 1965 — Совесть — эпизод
 1965 — Чистые пруды — Дуся, домработница
  — Заблудший — Маруся
 1966 — Дядюшкин сон — Луиза Карловна
 1966 — Скверный анекдот — мать невесты мечты Пралинского (в титрах не указана)
 1966 — Старшая сестра — сослуживица Нади
  — Доктор Вера — тётка
 1967 — Путь в «Сатурн» — женщина у военкомата
 1967 — Таинственный монах — монахиня
  — Братья Карамазовы — родственница Самсонова
 1968 — Нейтральные воды — член военной комиссии (в титрах не указана)
 1968 — По Руси — эпизод
  — Варькина земля — Анна Егоровна, мать Варьки
 1969 — Только три ночи — Прасковья (в титрах не указана)

 1970—1979 
  — Когда расходится туман — Мария Григорьевна, мать Петра и Генки
  — Если ты мужчина… — мать Маши
 1971 — Старики-разбойники — народный заседатель во сне Мячикова (в титрах не указана)
 1971 — Тени исчезают в полдень — Даниловна
  — За всё в ответе — участница встречи выпускников на юбилее школы (в титрах не указана)
 1972 — Пётр Рябинкин — эпизод
  — Дела сердечные — диспетчер «Скорой помощи»
 1973 — Жизнь на грешной земле — селянка
 1973 — С весельем и отвагой — соседка
 1973—1974 — Вечный зов — мать Кружилина (только в 1-й и 2-й сериях)
  — Птицы над городом — Александра Сергеевна
  — Мальчишки ехали на фронт — тётя Маша
 1975 — От зари до зари — однополчанка (в титрах не указана)
 1975 — Повторная свадьба — участница совещания (в титрах не указана)
  — Ансамбль неудачников (к/м) — преподаватель на вступительных экзаменах
 1976 — Два капитана — женщина на рынке, помогающая упавшему в обморок Саньке
 1976 — Дни хирурга Мишкина — медсестра
 1976 — Повесть о неизвестном актёре — актриса
 1976 — Трын-трава — трубачка в оркестре
 1976 — Ты — мне, я — тебе! — проводница
  — А у нас была тишина… — мать Мишки
 1977 — Мужчина в расцвете лет — эпизод
 1977 — Пыль под солнцем — эпизод
  — Голубка — секретарь директора (только во 2-й и 3-й сериях)
 1978 — Живите в радости — тётя Рая
 1978 — Сдаётся квартира с ребёнком — соседка
 1978 — Шествие золотых зверей — медсестра
  — Москва слезам не верит — соседка Гоши
 1979 — Поэма о крыльях — уборщица

1980—1994 
  — Вечерний лабиринт — уборщица (в титрах не указана)
  — Не хочу быть взрослым — тётя Валя, деревенская соседка
 1982 — Смерть на взлёте — соседка
  — Букет фиалок — вдова
 1983 — Витя Глушаков — друг апачей — женщина в очереди
 1983 — Ураган приходит неожиданно — Мария
  — Мёртвые души — дама (только в 1-й и 4-й сериях)
  — Змеелов — благодарная покупательница
 1985 — Матвеева радость — хозяйка дома
 1985 — Осенние утренники — Шура Чеботарёва, доярка
  — В распутицу — эпизод
 1986 — Первый парень — жена Ивана Ивановича (в титрах не указана)
  — Про любовь, дружбу и судьбу — пассажирка поезда (в титрах не указана)
  — Повесть непогашенной луны — Степанида Власьевна
  — Незабудки — бабушка Лизы

 Примечания 

 Ссылки 
 Профиль на сайте kinokopilka.tv
 Фильмография на сайте kinosozvezdie.ru
 Могила А. Даниловой на сайте m-necropol.narod.ru
 Александра Данилова в Авторском проекте Алексея Тремасова

Выпускники ВГИКа
Похороненные на Преображенском кладбище